Chow puede referirse a:

 Chow, nombre de la estrella Beta Serpentis, en la constelación de Serpens.
 G.C. Chow, autor de un libro sobre econometría.
 Chow-chow - Un relish elaborado con diferentes verduras.

Botánicos y sus abreviaciones científicas 
C.H.Chow - Chung Hwang Chow fl. 1935 
H.F.Chow - Hang Fan Chow fl. 1934 
L.D.Chow - Liang Dong Chow fl. 1975 
S.Chow - Shuan Chow fl. 1962